Kriatchko ou Kryachko (en russe) peuvent désigner :

Patronyme 

 Paul Kriatchko, acteur français.
 Timour Valerievitch Kriatchko, astronome amateur russe.

Divers 
 (269589) Kriatchko, internationalement (269589) Kryachko, est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme russe